Avrainville peut faire référence à :

 Avrainville est une ancienne commune française de la Haute-Marne, aujourd'hui intégrée à Troisfontaines-la-Ville ;
 Avrainville est une commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Avrainville est une commune française des Vosges ;
 Avrainville est une commune française de l'Essonne.